Кукшум:

Россия 
 Кукшум — деревня в Апастовском районе Татарстана.
 Кукшум — село в Вурнарском районе Чувашии.
 Кукшум — река, протекает в Чувашии.